«Hollywood Undead»:

 Hollywood Undead —  музыкальный коллектив из США, образованный в 2005 году.
 Hollywood Undead — дебютный проморелиз 2007 года, лос-анджелесской рэп-рок группы Hollywood Undead.